Michael Snow peut désigner :
 Michael Snow (1929-2023), peintre, sculpteur, cinéaste, animateur et pianiste de jazz canadien
 Michael Snow (1974-), juriste et écrivain américain d'origine allemande, troisième président du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation.